Рогово — село в составе Горевского сельсовета Уренского района Нижегородской области.

Расположено на реке Темта в 9 км к северу от Уреня и в 180 км к северо-востоку от Нижнего Новгорода.

В 2 км к западу от села проходит автодорога Урень — Шарья. Ближайшая ж.-д. станция находится в Урене.

Население

Примечания 

Населённые пункты Уренского района